Алек Попов (род. 16 января 1966, София) — болгарский писатель, сценарист. Член-корреспондент Болгарской академии наук.

Биография 
После окончания Национальной школы древних языков и культуры «Константин Кирил Философ», изучал болгарскую филологию в Софийском университете «Святого Климента Охридского».

Работал редактором газеты «Демократия», сотрудником Национального литературного музея, затем на дипломатической работе (атташе по культуре в болгарском посольстве в Лондоне).

Сейчас Алек Попов — директор Дома детской книги и главный редактор газеты «Родная речь» (бол. «Родна реч»).

Пресс-секретарь Болгарской ПЕН-клуба. Член Ассоциации болгарских писателей, в 1996—1997 был пресс-секретарем Ассоциации.

В октябре 2012 Алек Попов избран членом-корреспондентом Болгарской академии наук (в категории творческие работники).

Творчество

Избранная библиография 
 1992 — Другата смърт (сборник рассказов)
 1994 — Мръсни сънища (сборник рассказов, ISBN 954-8102-09-9)
 1995 — Игра на магии (сборник рассказов)
 1997 — Зелевият цикъл (сборник рассказов; ISBN 954-426-158-3)
 1998 — Пътят към Сиракуза (сборник рассказов)
 2001 — Мисия Лондон (роман; ISBN 978-954-8307-11-6)
 2002 — Ниво за напреднали (сборник рассказов; ISBN 978-954-8307-21-5)
 2005 — Спътник на радикалния мислител (эссе; ISBN 978-954-90945-2-7)
 2006 — Митология на прехода (сборник рассказов; ISBN 978-954-739-767-5)
 2007 — Черната кутия (роман; ISBN 978-954-09-0021-6)

Рассказы и эссе Алека Попова были переведены на английский, венгерский, сербский, чешский, польский, словенский, датский, немецкий, французский, турецкий, албанский языки.

Алек Попов — автор радиопостановок, транслировавшихся по национальному радио и сценариев художественных и документальных фильмов. В 2001 болгарское ТВ сняло телефильм «Чуждите стъпки» по одноименному рассказу из сборника «Мръсни сънища».

Награды и премии 
Алек Попов лауреат нескольких литературных премий, в том числе:
 Национальная премия Народной Республики Болгария за детективный роман «Павел Вежинов» (1994),
 болгарская премия в жанре фантастической литературы «Гравитон» (1995),
 премия за короткий рассказ «Рашко Сугарев» (1999),
 премия книготорговой компании Хеликон за лучшую беллетристическую книгу 2002 года (за сборник рассказов «Ниво за напреднали»),
 ежегодная премия английского онлайн-журнала «Clouds», в котором на английском языке был опубликован роман Попова «Миссия Лондон» (2004),
 премия «Елиас Канети» (Русе) за роман «Черната кутия» (2007),
 Национальная премия Болгарии за драматургию имени Ивана Радоева (за пьесу «Миссия Лондон», 2005).

Ссылки 
 Alek Popov 

Писатели Болгарии
Писатели-фантасты Болгарии
Авторы детективной прозы
Выпускники Софийского университета
Члены ПЕН-клуба
Редакторы Болгарии
Члены-корреспонденты Болгарской академии наук
Авторы радиопостановок